Моника Варненская (, имя при рождении Казимира Елонкевич (), 4 марта 1922 — 9 апреля 2010) — польская журналистка, репортёр и писательница; автор детско-юношеских произведений.

Переведены на русский язык 
 Мост на реке Бенхай. Путевой дневник. М.: Наука, 1967
 Тревога на рисовых полях. Заметки военного корреспондента. М.: Молодая гвардия, 1967
 Война в джунглях. Записки военного корреспондента. М.: Наука, 1970
 Четвёртая зона. Путевой дневник писателя и военкора М.: Прогресс, 1970
 Бамбук шумит ночью. М.: Наука, 1972
 Репортаж из Сайгона. М.: Прогресс, 1973

Литература
 Lesław M. Bartelski: Polscy pisarze współcześni, 1939-1991: Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Nauk. PWN. ISBN 83-01-11593-9.

Писатели Польши
Писательницы Польши XX века
Польские писатели
Польские поэты
Коммунисты Польши
Журналисты Польши
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Варшавского университета
Детские писатели Польши
Детские писательницы Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки